Ludwig von Quadt ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Quadt von Hüchtenbruck (1779–1849) preußischer Generalleutnant
 Ludwig Alexander Rölemann von Quadt (1675–1745), preußischer Staatsminister